Mez ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Mez (1869–1917), Orientalist, Professor in Basel
 Barbara Mez-Starck (1924–2001), deutsche Chemikerin und Stiftungsgeberin
 Carl Mez (1808–1877), Industrieller, evangelischer Sozialtheologe und Politiker
 Carl Christian Mez (1866–1944), deutscher Botaniker und Universitätsprofessor
 Lutz Mez (* 1944), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer

mez steht für:
 Menominee (Sprache) (ISO-639-3-Code), Algonkin-Sprache der Menominee (Volk)

MEZ steht für:
 Mitteleuropäische Zeit
 Missile Engagement Zone, Einsatzraum bodengestützter Luftverteidigung

Siehe auch:
 Metz (Begriffsklärung)
 Mets

Abkürzung